E10 kan syfta på:

 E10 – en europaväg som börjar i Å i Norge och slutar i Luleå i Sverige
 E10 (bränsle) – en blandning av bensin och etanol
 E10 (ånglok) – en typ av ånglok
 E10 (gänga) – en typ av gänga till lampor
 E10 (vandringsled) – en vandringsled från Tarifa i Spanien till Nuorgam i Finland, se Europaled